First Kiss – dorama estivo di Fuji TV del 2007
 First Kiss – singolo di Ichiko del 2006
 First Kiss – singolo di Isac Elliot del 2013
 First Kiss – album di Kid Rock del 2015